My Fair Lady (volně přeloženo "Moje vznešená trhovkyně") je broadwayský muzikál z roku 1956 na motivy hry Pygmalion G. B. Shawa.

My Fair Lady může být také:

 My Fair Lady (album), album z roku 1956 Shelly Manne s jazzovými verzemi písní z muzikálu
 My Fair Lady (film, 1964), dvoudílný americký film z roku 1964 režiséra George Cukora společnosti Warner Bros.
 My Fair Lady (film, 2014), remake filmu z roku 1964 společnosti Columbia Pictures
 My Fair Lady (seriál), jihokorejský televizní seriál z roku 2003